500 најбољих песама свих времена () назив је топ-листе коју је сачинио музички часопис Ролинг стоун. Листа је првобитно представљена у специјалном издању овог часописа (редни бр. 963) објављеном 9. децембра 2004. године. У састављању тог издања листе учествовале су 172 особе (музичари, продуценти и музички критичари), а свака од њих имала је право да гласа за 50 песама.

Листа је од тада ревидирана у два наврата — 2010. и 2021. године.

Листа из 2021. 
Друга ревизија листе представљена је 15. септембра 2021. године. На њу је уврштена 251 песма која своје место није нашла на претходном издању листе.

У састављању листе овога пута је учествовало преко 250 личности из света музике. Међу њима су били извођачи, аутори песама, продуценти, новинари, рецензенти и други актери у музичкој индустрији. Свако од њих приложио је своју топ-листу 50 најбољих песама свих времена. Сваку позицију на приспелим листама часопис је вредновао у складу са унапред утврђеним системом бодовања. Више од четири хиљаде албума прошло је кроз достављене листе.

Број изабраних песама по деценијама

Листа из 2010. 
У мају 2010. издата је прва ревидирана и ажурирана верзија ове топ-листе. Том приликом је на њу уврштено нових 26 песама (исто толико је и уклоњено).

Број изабраних песама по деценијама

Види још 
 100 најбољих певача свих времена по избору часописа Ролинг стоун
 100 најбољих гитариста свих времена по избору часописа Ролинг стоун
 500 најбољих албума свих времена по избору часописа Ролинг стоун

Референце 

Ролинг стоун
Музичке топ-листе
Музика у 2004.
Музика у 2010.
Музика у 2021.